Protoscyphaceae är en familj av svampar. Protoscyphaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protoscyphaceae